

Cinema 
 Paddington – film del 2014 diretto da Paul King con protagonista l'orso Paddington
 Paddington 2 – film del 2017 diretto da Paul King.

Geografia 
 Paddington – area della City of Westminster nella Central London
 Paddington – stazione della metropolitana nella omonima area di Londra
 Paddington – stazione ferroviaria nella omonima area di Londra
 Paddington – città australiana del Nuovo Galles del Sud

Letteratura 
 Orso Paddington – personaggio letterario creato da Michael Bond che prende il nome dalla omonima stazione ferroviaria di Londra

Musica 
 The Paddington Frisk –  singolo del gruppo musicale britannico Enter Shikari, pubblicato il 4 aprile 2013

Televisione 
 Arriva Paddington –  serie televisiva a cartoni animati canadese/francese con protagonista l'orso Paddington
 Le avventure di Paddington – serie televisiva a cartoni animati con protagonista l'orso Paddington